Ассмус () — фамилия немецкого происхождения.

 Ассмус, Бургард Гартвиг (Burghard Hartwig Assmus; 1855—1950) — немецкий писатель.
 Ассмус, Бернхардт — немецко-английский, фальсификатор почтовых марок в Лондоне.
 Ассмус, Роберт (1837—1907) — немецкий художник-пейзажист и иллюстратор.

См. также 
 Асмус

Примечания